Dolany ist der Name mehrerer Orte
Dolany nad Vltavou, Gemeinde im Okres Mělník, Tschechien
Dolany u Kladna (Dollan), Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien
Dolany u Klatov (Dolan), Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
Dolany u Jaroměře (Dolan), Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
Dolany u Olomouce (Dollein), Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien
Dolany u Pardubic (Dollan), Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien
Dolany u Plzně (Dollan),  Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Tschechien
Dolany, Ortsteil der Gemeinde Lądek, Powiat Słupecki, Polen
Dolany (Zehrbeutel), Ortslage in der Stadt Iłowa, Powiat Żagański, Polen
Dolany u Červených Peček (Dolan), Ortsteil der Gemeinde Červené Pečky, Okres Kolín, Tschechien
Dolany u Čkyně (Dollan), Ortsteil der Gemeinde Čkyně, Okres Prachatice, Tschechien
Dolany (Hluboká) (Dollan), Ortsteil der Gemeinde  Hluboká, Okres Chrudim, Tschechien
Dolany u Chyjic (Dolan), Ortsteil der Gemeinde Jičíněves, Okres Jičín, Tschechien 
Dolany (Doland), Ortsteil der Gemeinde Mladkov, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
Dolany (Hlince) (Dolan), Ansiedlung der Gemeinde Hlince, Okres Plzeň-sever, Tschechien 
Dolany u Stříbra (Dollana), aufgelassener Ort in der Gemeinde Pňovany, Okres Plzeň-sever
Dolany (Dollern), aufgelassener Ort auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov, Tschechien
Dolany (Dehlau) im Stausee Nechranice untergegangener Ortsteil von Chbany, Okres Chomutov, Tschechien

Doľany ist der Name folgender Orte:
Doľany (Levoča) (Lichtau), Gemeinde im Okres Levoča, Slowakei
Doľany (Pezinok) (Ottenthal), Gemeinde im Okres Pezinok, Slowakei